En Pologne, Wierzbie peut faire référence à : 

 Wierzbie, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Wierzbie, un village de la voïvodie de Łódź
 Wierzbie, un village de la voïvodie de Lublin
 Wierzbie, un village du powiat de Nysa de la voïvodie d'Opole
 Wierzbie, un village du powiat d'Olesno de la voïvodie d'Opole
 Wierzbie, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Wierzbie, un village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Wierzbie, un village de la voïvodie de Silésie